Heike Tischler, athlète est-allemande ;
 Otto Tischler (1843-1891), archéologue et préhistorien allemand ;
 Wolfgang Tischler, écologue et zootechnicien allemand ;
 système de Tischler, une chronologie de La Tène proposé par O. Tishler.

Tishler 
 Adair Tishler, actrice américaine.

Patronyme allemand